Saimin Gakuen (, ) — хентайне двосерійне OVA-аніме 2008 р.

Адаптація хентайної гри компанії Black Rainbow.

Сюжет 
Старшокласника Сінта Муракосі ненавидять абсолютно всі учні його школи та навіть вчителі і батьки. Одного разу він отримує подарунок від інтернет-друга Mr.K — гіпнотичний пістолет, за допомогою якого він здатний контролювати розум кого завгодно. Тепер Сінта вирішує помститися своїм гнобителям, підкорюючи однокласників, сторонніх дівчат і вчителів своїй волі та перетворюючи їх у секс-рабинь.

Пізніше Муракосі, продовжуючи додавати дівчат до свого гіпнотичного гарему, зустрічає сексуальну Мідорі, новеньку, що перевелася до його школи. І вона покохала його без усілякого гіпнозу. Сінта починає сумніватися в адекватності своїх дій, але подальші події призводять до трагічної розв'язки.

Критика 
Рейтинг аніме на сайті Myanimelist.net — 6,34/10, Anime News Network — 5,2/10.

Примітки

Посилання 
 Saimin Gakuen на Myanimelist.net

Аніме 2008
Хентай аніме та манґа
Драматичні аніме та манґа